Condado de Gallatin es el nombre de tres condados de los Estados Unidos:

Condado de Gallatin, en Illinois.
Condado de Gallatin, en Kentucky.
Condado de Gallatin, en Montana.